

Buriti est une municipalité de l'État du Maranhão
 Buriti Alegre est une municipalité de l'État de Goiás
 Buriti de Goiás est une municipalité de l'État de Goiás 
 Buriti Bravo est une municipalité de l'État du Maranhão
 Buriti dos Lopes est une municipalité de l'État de Piauí
 Buriti dos Montes est une municipalité de l'État de Piauí
 Buriti do Tocantins est une municipalité de l'État du Tocantins
 Le rio Buriti est un cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul.

Voir aussi

 .